Tojo bezeichnet:
 Tojo Bern: ein Theater in Bern
 Tojo (Tarija): eine Ortschaft im Departamento Tarija in Bolivien

Tōjō bezeichnet:
 eine Stadt in der Präfektur Hiroshima: Tōjō (Hiroshima) (heute: Shōbara)
 eine Stadt in der Präfektur Hyōgo: Tōjō (Hyōgo) (heute: Katō (Hyōgo))
 ein Dorf im Landkreis Nagasa bzw. Awa in der Präfektur Chiba: Tōjō (Awa) (heute: Kamogawa (Chiba))
 ein Dorf im Landkreis Katori in der Präfektur Chiba in der Schreibweise : Tōjō (Tako) (heute: Tako (Chiba))
 ein Dorf im Landkreis Katori in der Präfektur Chiba in der Schreibweise : Tōjō (Tōnoshō) (heute: Tōnoshō (Chiba))
 ein Lehen mit Sitz in Tōjō, Landkreis Awa: Tōjō (Han)
 eine Bahnstrecke der Tōbu Tetsudō: Tōjō-Linie

Tōjō ist der Familienname folgender Personen:
 Tōjō Gimon (1786–1843), japanischer Linguist
 Tōjō Hideki (1884–1948), Premierminister Japans
 Tōjō Shōtarō (1865–1929), japanischer Maler
 Kayako Tōjō (* 1980), japanische Skeletonpilotin
 Kōshun Tōjō (* 1980), japanischer Skeletonpilot
 Minoru Tōjō (* 1976), japanischer Fußballschiedsrichter
 Tōjō Misao (1884–1966), japanischer Linguist
 Toshiya Tōjō (* 1992), japanischer Fußballspieler
 Yoshiaki Tōjō (* ~1940), japanischer Badmintonspieler

Siehe auch:
 Toyo